Саламанов — фамилия:

 Саламанов, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; поручик; 14 июня 1915 (посмертно).
 Саламанов, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; 23 мая 1916.

См. также 
 Саламан